Juan de la Luz Enríquez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Tuxtla (ort), Veracruz, 
 Juan de la Luz Enríquez, Amatitlán, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar